Saint Fructueux peut désigner : 
 Fructueux de Braga († 665), célébré le 16 avril.
 Fructueux de Tarragone († 259), célébré le 21 janvier.

Voir aussi
:Catégorie:Église dédiée à saint Fructueux